Der Snowboard-Europacup 2008/09 war die 10. Saison dieser Wettkampfserie. Sie begann am 24. Oktober 2008 im schweizerischen Saas-Fee und endete am 30. März 2009 im französischen Isola 2000.

Männer

Podestplätze Männer 
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
GS = Riesenslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
BA = Big Air

1 Verschoben vom 14.12. auf den 12.12.2 Verschoben von Cortina d’Ampezzo nach Breuil-Cervinia.3 Verschoben vom 27.02. auf den 28.02.4 Verschoben vom 28.02. auf den 05.03.

Europacupstände Männer

Frauen

Podestplätze Frauen 
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
GS = Riesenslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
BA = Big Air

1 Verschoben vom 14.12. auf den 12.12.2 Verschoben von Cortina d’Ampezzo nach Breuil-Cervinia.4 Verschoben vom 28.02. auf den 05.03.

Europacupstände Frauen

Weblinks 
Europacup Herren

Europacup Damen

2008/09
Wintersport-Continental-Cup 2008/09